Paliámpela kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Paliámpela (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Paliámpela (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar